Szwajcaria:
 Avers – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala
 Avers – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia

Zobacz też:
 Afers
 Awers